Estrada (habitació)
 Estrada encoberta, camí que circueix tota una fortificació i que està situat dalt de la contraescarpa o separat d'aquesta per una plaça d'armes
 Estrada Real, qualsevol via terrestre que, a l'època del Brasil colonial, era utilitzada en el procés de poblament i explotació econòmica
 A Estrada
 Antonio Estrada y González Guiral (Cadis, 1798 - Madrid, 1869), marí i ministre de Marina espanyol
 Ca l'Estrada, edifici noucentista al municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) 
 Daniel Estrada Aguirrezabalaga
 Doctrina Estrada, idea central de la política exterior de Mèxic de 1930 a 2000 
 Gregori Estrada i Gamissans o Francesc Xavier Estrada i Gamissans (Manresa, 1918 - Montserrat, 2015), compositor i organista
 Jaciment arqueològic de Ca l'Estrada
 Javier Estrada
 José Estrada y Estrada (Aguilar de la Frontera, Còrdova, 1874 - Màlaga, 1936), advocat i polític espanyol
 Joseph Estrada (Manila, 1937), polític i actor filipí, President de la República
 Luis Estrada Martínez
 Manuel Estrada Cabrera (Quetzaltenango, 1857 - Ciutat de Guatemala, 1924), President de Guatemala 
 Marta Estrada i Miyares (Granollers, Vallès Oriental, 1946), investigadora, oceanògrafa i biòloga marina catalana
 Rafael Estrada y Arnáiz
 Salvador Estrada i Ribas (Barcelona, ? — 1862), advocat i escriptor català, dedicat durant anys a l'estudi de la llengua catalana 
 Susana Estrada
 Xavier Estrada Fernández